Daniel Reyes (n. 1966) – calciatore peruviano
Daniel Reyes (n. 1987) – calciatore peruviano
Daniel Reyes Avellán (n. 1990) – calciatore nicaraguense
Daniel Reyes  – pugile colombiano